Тиберій Юлій Тейран II (*Τιβέριος Ἰούλιος Τειρανης, д/н —бл.421) — цар Боспору в 391/402—421 роках.

Життєпис 
Про цього боспорського царя майже нічого невідомо. Найпевніше з походив з династії Тиберіїв Юліїв. Посів трон після Дуптуна у 402 році. Втім за останніми дослідженнями правління останнього відносять до 470-490-х років. З огляду на це Тейрон II міг панувати після царя Рескупоріда VIII на початку 390-х років. Водночас вчені припускають, що перед Тейраном II перебував на троні якийсь інший цар.

За правління Тейрана II замало знань. В цей час боспорським єпископом був аріанин Селіна, якого у 397 році змінив гот Уніла, що перебував на кафедрі до 404 року. Згідно археологічних розвідок відомо про посилення впливу в Боспорі готів, про що свідчить перебування на єпископській кафедрі представників готів. Можливо співправителем в азійській частині став гот або представник племені альціагірів Агалліс. Останній після смерті або повалення Тейрана II стає новим царем. Ймовірно Тейран II став останнім представником династії Тиберіїв Юліїв (Савроматів).

Джерела 
 Баранов И. А. Таврика в эпоху раннего средневековья. — К., 1990. — С. 14. 
 Блаватский В. Д. Боспор в позднеантичное время. — С. 249. 
 Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. — Симферополь, 1999. — С. 73. 
 Казанский М. М. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. — К., 1999. — С. 284. 

Боспорські царі
Персоналії V століття